Tsitsikamma är ett släkte av svampdjur. Tsitsikamma ingår i familjen Latrunculiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Tsitsikamma